Мировая лига водного поло среди женщин 2013 — 10-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 23 января по 27 мая, а суперфинал с 3 июня по 9 июня в городе Пекин(Китай). Победителем турнира в первый раз стали хозяева, сборная Китая.

Квалификационный турнир

Америка

Азия/Океания

Европейский отбор

Группа А

Группа В

Суперфинал

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 

Мировая лига водного поло
2013 год в водном поло